O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2008 foi a 29ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o seito título e jogar em Liga dos Campeões da África de 2009.  Não clube jogar em 2009 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 Sporting Clube da Praia, campeão do campeonato do 2007
 SC Sal Rei, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 CD Corôa, campeão de Liga Insular da Brava
 Académica do Fogo, campeão de Liga Insular do Fogo
 Académica da Calheta, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Scorpion Vermelho, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Associação Desportiva do Bairro, vice-campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Solpontense, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Desportivo Ribeira Brava, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 FC Derby, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2007 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde